Col nome di Palazzo Trissino si identificano vari edifici situati a Vicenza, storicamente legati alla famiglia Trissino:
 Palazzo Trissino Baston al Corso, in corso Palladio (sede del comune di Vicenza)
 Palazzo Trissino al Duomo, o Trissino Trento, in via Cesare Battisti (sede di una banca)
 Palazzo Civena Trissino dal Vello d'Oro, opera cinquecentesca di Andrea Palladio, in viale Eretenio (sede di una casa di cura)
 Palazzo Trissino Lanza in contrà Riale
 Palazzo Trissino Clementi o Trissino Sperotti, edificio del Quattrocento in stile tardo gotico, al n. 14 di contrà Porti
 Palazzo Trissino Conti Barbaran, costruito nel Cinquecento da Girolamo Trissino, in contrà Santo Stefano
 Casa Trissino Menaldo in corso Palladio (sede di un asilo d'infanzia)

Di interesse storico è anche la
 Casa natale di Giangiorgio Trissino, al n. 15 di corso Fogazzaro